Richard Greene (1918-1985) – attore statunitense
Richard Greene (1942) – violinista statunitense